Maurice Lemonnier (1860 - 1930), Belgisch politicus
 Lemonnier (premetrostation), een premetrostation in Brussel
 Maurice Lemonnierlaan, een van de centrale lanen in Brussel
 Lemonnier (restaurant), een restaurant in Lavaux-Sainte-Anne